

Geografia 
 Tizi – comune nella provincia di Mascara in Algeria
 Tizi n'Tichka – passo montano del Marocco
 Tizi N'Tleta – comune nella provincia di Tizi Ouzou in Algeria
 Tizi Ouasli – comune del Marocco
 Tizi Rached – comune nella provincia di Tizi Ouzou in Algeria

Pagine correlate 
 Tizi Ouzou (disambigua)